Валле́-де-л’Ом () — кантон во Франции, находится в регионе Аквитания, департамент Дордонь. Входит в состав округа Сарла-ла-Канеда.

Код INSEE кантона — 2425. Всего в кантон входит 26 коммун, центральный офис расположен в Монтиньяке.

Кантон был образован в марте 2015 года.

Население 
Население кантона на 2015 год составляло 14 983 чел., на 2016 год — 14 890 чел., на 2017 год — 14 813 человек.

Коммуны кантона

Примечания

Ссылки 
 Кантон Валле-де-л’Ом на сайте INSEE
 Население коммун департамента Дордонь на сайте INSEE

Кантоны департамента Дордонь